À l'abordage, nouvelle de Jack London publiée en 1902 ;
 À l'abordage, film américain de George Sherman sorti en 1952 ;
 À l'abordage !!, trente-troisième album de la bande dessinée Boule et Bill, dessiné par Laurent Verron et publié en 2011 ;
 À l'abordage, film français de Guillaume Brac sorti en 2020.